Saint-Genest puede referirse a: 

 Saint-Genest, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Genest, comuna francesa situada en Vosgos.